Stanisław Ostroróg (ok. 1400-1476/7) – wojewoda poznański
 Stanisław Ostroróg (zm. 1518/9) – kasztelan kaliski
 Stanisław Ostroróg (1519-1568) – kasztelan międzyrzecki
 Stanisław Ostroróg (1527-1563) – starosta międzyrzecki
 Stanisław Julian Ostroróg (1833/4-1890) – fotograf czynny w Marsylii, Paryżu i Londynie, działający pod pseudonimem „Walery”
 Stanisław Julian Ignacy Ostroróg (1863-1935) – fotograf, syn Stanisława Juliana
 Stanislas Ostroróg (1897-1960) – dyplomata francuski, syn Leona – ambasador w Dublinie i Delhi